JSF puede referirse a:

 JavaScript de Fireworks, rutinas de programación en Javascript.
 Jabber Software Foundation, entidad que gestiona el protocolo Jabber.
 JavaServer Faces, framework para aplicaciones web en Java EE.
 Programa Joint Strike Fighter, programa estadounidense para la creación de un avión multipropósito de quinta generación.